Крипс — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Крипс, Вики (люксемб. Vicky Krieps; род. 1983) — люксембургская актриса.
 Крипс, Йозеф (нем. Josef Alois Krips; 1902—1974) — австрийский скрипач и дирижёр.

 Орлинский, Александр Робертович (настоящая фамилия Крипс; 1892—1938) — советский журналист и театральный критик.